Comitatul Benton este numele mai multor comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Benton, statul  -- (Categorie și format)
respectiv
 Comitatul Hernando din , care s-a numit Comitatul Benton între 1844 și 1850 -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Benton (dezambiguizare)
 Comitatul Benton (dezambiguizare)
 Districtul Benton (dezambiguizare)

Dezambiguizări comitate SUA
Nume proprii